Slovo Brač má několik významů:

 Brač – chorvatský ostrov v Jaderském moři
 Brač (hudební nástroj)
 Brač (planetka)